RMBM steht für:

 Maimonides (Kurzform)
 Reichsminister für Bewaffnung und Munition
 Reichsministerium für Bewaffnung und Munition (auch RMfBuM)

Abkürzung